Comechingones puede referirse a:

 comechingones, pueblo que ocupaba la actual provincia de Córdoba, Argentina;
 Comechingones, localidad de la Argentina;
 Sierras de Comechingones, parte sureste de las Sierras Pampeanas.